Strahlenziege steht für:
 Bündner Strahlenziege, eine Schweizer Gebirgsziegenrasse
 Pinzgauer Strahlenziege, eine österreichische Gebirgsziegenrasse